A National Basketball Association 1969–1970-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 24. szezonja volt.

A győztes a New York Knicks lett, amely a döntőben összesítésben 4–3-ra nyert a Los Angeles Lakers ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa is Willis Reed lett.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Legértékesebb játékos: Willis Reed
Az év újonca: Lew Alcindor

All-Star-mérkőzés 

MVP: Willis Reed
Vezetőedzők: Red Holzman (Kelet), Richie Guerin (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba